Bläsan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bläsan, Åland, 
 Bläsan, Houtskär, Åboland,

Sverige 
Bläsan, Göteborg, F.d hamnplats i närheten av Gamla Varvet i Göteborg

Robotskapade Finlandförgreningar